Кришка (накривка) — верхня частина предмета, якою затуляють у ньому отвір; покришка, накривка. Як технічний термін слід використовувати лише накривка, відповідно до ДСТУ 3321:2003 .
 Кришка крончата — зубчаста бляшана кришка для пляшок
 Кришка гвинтова — поширений тип кришок для герметизації пляшок, банок і туб шляхом загвинчування
 Кліп-кришка — кришка для пляшок з дротяним важелем перемикання
 Кришка люка
 Кришка — те ж саме, що й крихта, кришиво

Прізвище 
 Кришка Антон Якович (1818—1912) — російський фармаколог польського походження

Див. також 
 Кришка Вас — поселення в Словенії
 Кришка Ребер — поселення в Словенії
 Криша — застаріла назва даху, покрівлі

Примітки